Als Prinz Edward sind bekannt:

Edward Augustus, Duke of Kent and Strathearn (1767–1820), Vater von Königin Viktoria
Edward, Duke of Edinburgh (* 1964), jüngster Sohn Königin Elisabeths II.